Даттатрея ( «данный Атри») — божество индуизма, воплощение Тримурти: Творца — Брахмы, Хранителя — Вишну и Разрушителя — Шивы. 

В вайшнавизме считается воплощением Вишну. 

Даттатрея родился у святого Атри Муни и его благочестивой супруги Анасуи. Супругу Даттатреи звали Анагадэви.

Ссылки 
 Даттатрея-упанишад
 http://dattatreya.ru
 http://dattadarshanam.ru

Боги индуизма
Боги по алфавиту